Галле:
 Галле () — місто у Шрі-Ланці
 Галле () — місто у землі Саксонія-Ангальт, Німеччина
 Галле () — місто у землі Північний Рейн-Вестфалія, Німеччина
 Галле () — місто в Бельгії
 Галле — громада в Німеччині, розташована в землі Нижня Саксонія, в районі Гольцмінден
 Галле () — громада в Німеччині, розташована в землі Нижня Саксонія, в районі Графство Бентгайм
 Луї Галле (1810—1887) — відомий художник Бельгії доби романтизму. Малював портрети та картини на історичні теми
 Галле, або ґалле — вироби з непрозорого багатошарового скла з рельєфними рослинними та пейзажними мотивами;
стиль декорування посуду і ламп із кольорового накладного скла; започаткований французьким склярем-керамістом Ґалле.

Примітки